Сборная Республики Конго по футболу  представляет республику Конго в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная федерация Конго.

История 
Сборная Конго ни разу не принимала участия в чемпионате мира и шесть раз становилась участником финальных стадий Кубка африканских наций. Наилучших на данный момент результатов в своей истории конголезцы добились в 70-е годы XX века. В 1972 году сборная Конго стала лучшей в Африке, выиграв Кубок африканских наций, проходивший в Камеруне. В группе «Красные дьяволы» сыграли вничью со сборной Марокко 1:1, проиграли своим соседям из Заира 0:2 и в решающем для себя матче обыграли сборную Судана 4:2. В полуфинале со счётом 1:0 были переиграны хозяева турнира — камерунцы, а в финале со счётом 3:2 — сборная Мали. Спустя два года — на Кубке африканских наций в Египте — сборная Конго подтвердила свой высокий статус, выйдя в полуфинал, где, правда, проиграла сборной Замбии — 2:4. В матче за 3-е место конголезцы потерпели ещё одно поражение от сборной Египта — 0:4.Последний более или менее значимый успех сборной Конго датируется 1992 годом — выход в 1/4 финала Кубка африканских наций.

Чемпионат мира 
 1930 — 1962 — не принимала участия
 1966 — заявка отклонена ФИФА
 1970 — не принимала участия
 1974 — 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — 1990 — не принимала участия
 1994 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Африканских Наций 
 1957 — 1965 — не принимала участия
 1968 — групповой этап
 1970 — не принимала участия
 1972 — Чемпион
 1974 — 4-е место
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — групповой этап
 1980 — 1988 — не прошла квалификацию
 1990 — не принимала участия
 1992 — 1/4 финала
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — не прошла квалификацию
 1998 — не прошла квалификацию
 2000 — групповой этап
 2002 — 2013 — не прошла квалификацию
 2015 — 1/4 финала
 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — не прошла квалификацию

Известные игроки 
 Франсуа М'Пеле
 Тьеви Бифума
 Дельвин Н’Динга
 Дестин Макита Папу

Достижения 
 Кубок СЕМАК (CEMAC Cup) — Чемпион (2007)
 Чемпионат УДЕАК (UDEAC Championship) — Чемпион (1990)

Примечания

Ссылки 
 Сайт о сборной
 Сборная Конго на сайте ФИФА
 Сайт о футбольных сборных
 Статистика сборной на РСССФ
 Матчи сборной Республики Конго на сайте Eloratings.net

Республика Конго
 
Сборные Республики Конго